Herczeg János
Herczeg János (1922–1997) magyar politikus, országgyűlési képviselő (KDNP)
Herczeg János (1934–2022) magyar pedagógus, tudományos újságíró
Herczeg János (1941–) magyar orvosprofesszor, szülész-nőgyógyász, egyetemi tanár
Herczegh János
 Herczegh János (1678–1713) magyar orvos
 Herczegh János (1920–?) állatorvos
hasonló néven
Kaszonyi Herczeg János (17. század) református lelkész